Michael Thomas Modano mlajši, ameriški hokejist, * 7. junij 1970, Livonia, Michigan, ZDA.

Modano je člansko kariero začel v WHL klubu Prince Albert Raiders. Leta 1988 je bil kot prvi izbran na NHL naboru s strani kluba Minnesota North Stars. Za Starse, franšiza se je leta 1993 preselila v Dallas, je odigral skoraj celotno kariero, le zadnjo od svojih dvaindvajsetih sezon v ligi NHL je odigral za Detroit Red Wingse. Skupno je v ligi NHL odigral 1499 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 561 golov in 813 podaj, ter 176 tekem končnice, na katerih je dosegel 58 golov in 88 podaj. Drži štiri rekorde za v ZDA rojenega hokejista v ligi NHL po doseženih golih (561), podajah (1374), točkah v končnici (145) in odigranih tekmah (1499). Ob tem pa drži še rekorde franšize Minnesota North Stars/Dallas Stars po odigranih tekmah rednega dela in končnice (1459 in 174), golih v rednem delu in končnici (557 in 58), podajah v rednem delu in končnici (802 in 87) ter točkah v rednem delu in končnici (1359 in 145). V sezoni 1998/99 je s klubom osvojil tudi Stanleyjev pokal. 

Za ameriško reprezentanco je nastopil na treh Olimpijskih igrah, 1998, 2002 in 2006. Leta 2002 je z reprezentanco osvojil srebrno olimpijsko medaljo. Ob tem je trikrat nastopil tudi na svetovnih prvenstvih ter enkrat na Kanadskem pokalu in dvakrat na Svetovnem pokalu, kjer je osvojil zlato in srebrno medaljo.

8. marca 2014 so v klubu Dallas Stars upokojili njegov dres s številko 9. Leta 2012 je bil sprejet v Ameriški hokejski hram slavnih, leta 2014 še v Hokejski hram slavnih lige NHL, leta 2019 pa v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Detroit Compuware
| MNHL
| 85/86
| 
| 69
| 66
| 65
| 131
| 
| 32
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Prince Albert Raiders
| WHL
| 86/87
| 
| 70
| 32
| 30
| 62
| 
| 96
| 
| 8
| 1
| 4
| 5
| 
| 4
|-
| Prince Albert Raiders
| WHL
| 87/88
| 
| 65
| 47
| 80
| 127
| 
| 80
| 
| 9
| 7
| 11
| 18
| 
| 18
|-
| ZDA
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 88
|
| 7
| 4
| 1
| 5
| 
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Prince Albert Raiders
| WHL
| 88/89
| 
| 41
| 39
| 66
| 105
| 
| 74
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| ZDA
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 89
|
| 7
| 6
| 8
| 15
| 
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 89/90
| 
| 80
| 29
| 46
| 75
| 
| 63
| 
| 7
| 1
| 1
| 2
| 
| 12
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 8
| 3
| 3
| 6
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 90/91
| 
| 79
| 28
| 36
| 64
| 
| 65
| 
| 23
| 8
| 12
| 20
| 
| 6
|-
| ZDA
| Kanadski pokal
| 91
|
| 8
| 2
| 7
| 9
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 91/92
| 
| 76
| 33
| 44
| 77
| 
| 46
| 
| 7
| 3
| 2
| 5
| 
| 4
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 92/93
| 
| 82
| 33
| 60
| 93
| 
| 83
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 93/94
| 
| 76
| 50
| 43
| 93
| 
| 54
| 
| 9
| 7
| 3
| 10
| 
| 16
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 94/95
| 
| 30
| 12
| 17
| 29
| 
| 8
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 95/96
| 
| 78
| 36
| 45
| 81
| 
| 63
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| ZDA
| Svetovni pokal
| 96
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 96/97
| 
| 80
| 35
| 48
| 83
| 
| 42
| 
| 7
| 4
| 1
| 5
| 
| 0
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 97/98
| 
| 52
| 21
| 38
| 59
| 
| 32
| 
| 17
| 4
| 10
| 14
| 
| 12
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 2
| 0
| 2
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 98/99
| 
| 77
| 34
| 47
| 81
| 
| 44
| 
| 23
| 5
| 18
| 23
| 
| 16
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 99/00
| 
| 77
| 38
| 43
| 81
| 
| 48
| 
| 23
| 10
| 13
| 23
| 
| 10
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 00/01
| 
| 81
| 33
| 51
| 84
| 
| 52
| 
| 9
| 3
| 4
| 7
| 
| 0
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 01/02
| 
| 78
| 34
| 43
| 77
| 
| 38
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 02
|
| 6
| 0
| 6
| 6
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 02/03
| 
| 79
| 28
| 57
| 85
| 
| 30
| 
| 12
| 5
| 10
| 15
| 
| 4
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 03/04
| 
| 76
| 14
| 30
| 44
| 
| 46
| 
| 5
| 1
| 2
| 3
| 
| 8
|-
| ZDA
| Svetovni pokal
| 04
|
| 5
| 0
| 6
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 7
| 3
| 1
| 4
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 05/06
| 
| 78
| 27
| 50
| 77
| 
| 58
| 
| 5
| 1
| 3
| 4
| 
| 4
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 06
|
| 6
| 2
| 0
| 2
| 
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 06/07
| 
| 59
| 22
| 21
| 43
| 
| 34
| 
| 7
| 1
| 1
| 2
| 
| 4
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 07/08
| 
| 82
| 21
| 36
| 57
| 
| 48
| 
| 18
| 5
| 7
| 12
| 
| 22
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 08/09
| 
| 80
| 15
| 31
| 46
| 
| 46
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 09/10
| 
| 59
| 14
| 16
| 30
| 
| 22
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 10/11
| 
| 40
| 4
| 11
| 15
| 
| 8
| 
| 2
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1815
| bgcolor="#7FFF00" | 769
| bgcolor="#7FFF00" | 1090
| bgcolor="#7FFF00" | 1860
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1256
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 191
| bgcolor="#7FFF00" | 66
| bgcolor="#7FFF00" | 103
| bgcolor="#7FFF00" | 169
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 140
|}

Glej tudi
 Seznam ameriških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski centralni napadalci
Ameriški hokejski reprezentanti
Olimpijski tekmovalci za ZDA
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za ZDA
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Izbrani na naboru lige NHL (Minnesota North Stars)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1988
Hokejisti Prince Albert Raiders
Hokejisti Minnesota North Stars
Hokejisti Dallas Stars
Hokejisti Detroit Red Wings
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Sprejeti v Ameriški hokejski hram slavnih
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih